Die Vietnam Open 2015 im Badminton fanden vom 24. bis zum 30. August 2015 im Nguyen Du Stadium in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Tommy Sugiarto (Champion)
  Lee Hyun-il (Finale)
  Xue Song (1. Runde)
  Ajay Jayaram (2. Runde)
  B. Sai Praneeth (2. Runde)
  Lee Dong-keun (3. Runde)
  Nguyễn Tiến Minh (3. Runde)
  Jonatan Christie (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (1. Runde)
  Chong Wei Feng (Halbfinale)
  Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
  Vladimir Malkov (1. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (2. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (1. Runde)
  Petr Koukal (2. Runde)
  Wang Tzu-wei (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
  Beatriz Corrales (Walkover)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Kim Hyo-min (1. Runde)
  Lindaweni Fanetri (zurückgezogen)
  Iris Wang (zurückgezogen)
  Hsu Ya-ching (1. Runde)
  Rong Schafer (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Li Junhui /  Liu Yuchen (Champion)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (Halbfinale)
  Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (2. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Viertelfinale)
  Hoon Thien How / Lim Khim Wah (1. Runde)
  Berry Angriawan / Ryan Agung Saputra (2. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jwala Gutta /  Ashwini Ponnappa (zurückgezogen)
  Ekaterina Bolotova / Evgeniya Kosetskaya (zurückgezogen)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (2. Runde)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Champion)
  Vanessa Neo Yu Yan / Shinta Mulia Sari (zurückgezogen)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (1. Runde)
  Pradnya Gadre / Siki Reddy (zurückgezogen)
  Suci Rizky Andini / Maretha Dea Giovani (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ricky Widianto /  Richi Puspita Dili (2. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (2. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (zurückgezogen)
  Ronald Alexander / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
  Huang Kaixiang / Huang Dongping (Champion)
  Andrei Adistia / Vita Marissa (Viertelfinale)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (Viertelfinale)
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
BWF Grand Prix 2015